Oleg Vitalyevich Makarov (en ) est un patineur artistique russe ayant patiné dans les années 1980 sous les couleurs de l'Union soviétique, né le  à Leningrad. Son partenaire à cette époque est Larisa Seleznyova, son épouse.

Avec Seleznyova, il est notamment médaillé de bronze aux Jeux olympiques de 1984, vice-champion du monde en 1985 et double champion d'Europe en 1987 et 1989.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec sa partenaire Larisa Seleznyova.

Notes et références

Liens externes 
 

 

Patineur artistique soviétique
Naissance en octobre 1962
Naissance à Léningrad
Naissance en RSFS de Russie
Médaillé de bronze olympique soviétique
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1988